HMS Iron Duke es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 , ironclad botado en 1870, dado de baja en 1893 y vendido en 1906.
 , acorazado botado en 1912 y vendido en 1946. Su acción de guerra más famosa fue la batalla de Jutlandia, donde fue buque insignia de la Gran Flota Británica. 
  fragata Tipo 23 botada en 1991.

Nombres de buques británicos